Чемпионат Украины по шахматам среди женщин проводится с 1935 года.

Чемпионаты УССР 
В таблице приведен список победительниц чемпионатов Украины, в то время когда она входила в состав Советского Союза.

Чемпионаты Украины 
В таблице приведены чемпионы Украины после её независимости.

См. также 
 Чемпионат Украины по шахматам среди мужчин

Примечания

Литература

Ссылки 
  Чемпионки Украины по шахматам

Украина
 
Женские шахматные соревнования